1531 км, 1531-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 1531 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Крымская железная дорога. Код 857523 или 473217
 1531 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога. Код 520367